

Cinema 
 Exotica – film del 1994 diretto da Atom Egoyan

Musica 
 Exotica – genere musicale
 Exotica – album di Martin Denny del 1957
 Exotica – album delle Bananarama del 2001
 Exotica – singolo dei Purple Disco Machine del 2020
 Exotica – album dei Purple Disco Machine del 2021

Teatro 
 Exotica – personaggio del musical Cats